Baryton (głos)
 Baryton (instrument muzyczny) – nisko brzmiący historyczny instrument smyczkowy wielkości wiolonczeli
 Baryton – album Jerzego Artysza
 Baryton – film
 Baryton - element akordeonu